L'Amateur est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Amateur (Decline and Fall... of a Birdwatcher), film anglais de John Krish (1967) ;
 L'Amateur (Amator), film polonais de Krzysztof Kieslowski (1979) ;
 L'Amateur (), roman de Robert Littell, publié en 1981 ;
 L'Amateur, film belge d'Olivier Smolders (1996).